Skender Vakuf, tidigare Skander Vakuf kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Skender Vakuf (ort i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska, 
 Općina Kneževo, kanton, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar